Realismus (z latinského realis = věcný, skutečný, od res = věc) označuje různé směry, názory a postoje, které různým způsobem zdůrazňují „věcnost“, respekt člověka vůči skutečnosti, úsilí o správné poznání věcí samých:

ve filosofii
 realismus a nominalismus – ve středověku filosofie zastávající tezi, že obecniny jsou skutečné (spor o univerzálie)
 morální realismus znamená přesvědčení, že mravní hodnoty nejsou jen lidskou konstrukcí, nýbrž že se zakládají na (správném) poznání

ve fyzice 
 realismus (fyzika) – znamená realismus přesvědčení, že naměřené hodnoty nevznikly teprve měřením, nýbrž platily už před ním

 v politice
znamená realismus důraz na správné hodnocení vlastních možností, snahu o realistickou, případně pragmatickou politiku
 Masarykův realismus – odmítnutí českého provincialismu a snahu vyrovnat se vyspělým evropským národům
 Mezinárodní vztahy#Velké debaty – státocentrický pohled na mezinárodní systém, zdůrazňuje význam distribuce moci a anarchické podstaty mezinárodního společenství
 Eurorealismus – označení pro kritický přístup k evropské integraci – euroskepticismus

 v umění
 realismus (umění) – obecný znak uměleckého díla je měrou zobrazení „kriticky přezkoumatelné“ reality dílem bez zaujmutí subjektivního hodnotícího stanoviska
 realismus (výtvarné umění) – snaha o věrné a detailní zachycení předmětu tak, jak jej divák vidí
 fotorealismus byl malířský směr, napodobující fotografické zobrazení skutečnosti
 realismus (literatura) – umělecký směr 19. století, který se snaží o věcné, střízlivé zobrazení člověka a společnosti, kde osobnost umělce ustupuje do pozadí
 magický realismus přitom využívá nečekaných, „magických“ souvislostí ve skutečnosti samé
 kritický realismus
 socialistický realismus byl program propagandistického umění ve službách socialistických a komunistických států

Reference

Externí odkazy